Zgornja Besnica je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Zgornja Besnica, Kranj, mestna občina Kranj
 Zgornja Besnica, Ljubljana, mestna občina Ljubljana

Naselja v Sloveniji